Copa América 1959 (Argentinië), het kampioenschap op het begin van het jaar 1959 
 Copa América 1959 (Ecuador), het kampioenschap op het eind van het jaar 1959